Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Maria Elena Camerin e Émilie Loit che hanno battuto in finale Anastasija Rodionova e Galina Voskoboeva 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Maria Elena Camerin /  Émilie Loit (campionesse)
 Emmanuelle Gagliardi /  María Emilia Salerni (primo turno)

 Caroline Dhenin /  Mara Santangelo (primo turno)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2005